uniwersum – synonim pojęcia „wszechświat”
 uniwersum – w matematyce
 uniwersum Herbranda – w logice matematycznej
 uniwersum języka – w logice matematycznej 
 uniwersum – w sztuce
 uniwersum Herbranda – w logice
 uniwersum symboliczne – w filozofii społecznej i politycznej

Zobacz też 

 zbiór (ujednoznacznienie)